Дурóл (1,2,4,5 — тèтрамети́лбензóл, дурéн) — органическое вещество состава CH. Бесцветные кристаллы с запахом камфоры, плохо растворимые в воде. Изомерен изодуролу и пренитолу.

Физико-химические свойства 
Легко растворим в спирте, эфире и бензоле, с трудом — в горячей уксусной кислоте. Возгоняется, летуч с водяным паром.

Химические свойства 
При окислении дурола образуется тетракарбоновая кислота или её ангидрид. При хлорировании замещается водород в СН3-группах.

Получение 
Получают дурол из толуола, ксилолов или кумола действием хлорметана в присутствии хлорида алюминия (III), восстановлением 1,4-диметил-2,5-ди(хлорметил)бензола или алкилированием метилбензола.

Обнаружение в природе  
Дурол также может быть выделен из нефти или каменноугольной смолы.

Техника безопасности 
Дурол относится к малоопасным веществам (Класс опасности IV). Обладает наркотическим, слабо выраженным общеядовитым действием. В высоких концентрациях раздражает слизистые глаз. 

ЛД50 на крысах — 1200 мг/кг (крысы, орально); ПДК в воздухе — 10 мг/м³.

Применение 
Производные дурола применяются для синтеза эпоксидных смол, полиэфиров, фунгицидов, синтетических красителей и т. д.

Примечания

Литература 

Краткая химическая энциклопедия (в пяти томах). М.:Государственное научное издательство «Большая Советская энциклопедия», том 1, 1961 г. Стр. 608.
  

Алкилбензолы